Georges Boulanger peut désigner :
 Georges Boulanger (1837-1891), dit le Général Boulanger, militaire et homme politique français ;
 Georges Boulanger (1893-1958), violoniste et compositeur roumain (Ghiță Bulencea) ;
 Georges Boulanger (1913-1976), homme politique, sénateur du Pas-de-Calais ;
 Georges R. Boulanger (1913-1988), polytechnicien belge, président de l'Association Internationale de Cybernétique.